Das Département Oise liegt in der Region Hauts-de-France in Frankreich. Es untergliedert sich in vier Arrondissements mit 679 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2019).

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 

2019:
 Fusion Énencourt-le-Sec, Boissy-le-Bois und Hardivillers-en-Vexin → La Corne en Vexin
 Fusion Formerie und Boutavent → Formerie
 Fusion Beaumont-les-Nonains, La Neuville-Garnier und Villotran → Les Hauts Talican
 Fusion Fresneaux-Montchevreuil und Bachivillers → Montchevreuil
 Fusion Villers-Saint-Frambourg und Ognon → Villers-Saint-Frambourg-Ognon

2018:
 Fusion Villers-sur-Trie und Trie-Château → Trie-Château

2017:
 Fusion Auneuil und Troussures → Auneuil
 Fusion Le Déluge, La Neuville-d’Aumont und Ressons-l’Abbaye → La Drenne

2016: 
 Fusion Anserville, Bornel und Fosseuse → Bornel

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich
 Liste der Kantone im Département Oise

Weblinks 

Oise
!